kolportaż (dystrybucja)
 dystrybucja (ekonomia)
 intensywność dystrybucji: intensywna, selektywna, wyłączna
 logistyka dystrybucji
 dystrybucja (marketing)
 kanał dystrybucji
 dystrybucja (matematyka)
 teoria dystrybucji
 dystrybucja oprogramowania
 dystrybucja Linuksa
 dystrybucja cyfrowa
 dystrybucja (językoznawstwo)
 w innych znaczeniach:
 flaga dystrybucji